Новак Джокович — победитель турнира. В финале серб обыграл двукратного действующего чемпиона соревнований Энди Маррея.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.

  Роджер Федерер (Полуфинал)
  Новак Джокович (Титул)
  Энди Маррей (Финал)
  Томаш Бердых (Полуфинал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
  Янко Типсаревич (Третий раунд)
  Хуан Монако (Второй раунд)
  Джон Изнер ''(Третий раунд)

<li>  Николас Альмагро (Первый раунд)
<li>  Марин Чилич (Четвертьфинал)
<li>  Ришар Гаске (Второй раунд)
<li>  Милош Раонич (Второй раунд)
<li>  Станислас Вавринка (Третий раунд)
<li>  Кэй Нисикори (Второй раунд)
<li>  Жиль Симон (Второй раунд)
<li>  Филипп Кольшрайбер (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Shanghai ATP Masters 1000 2012